Die Hovedserien 1959/60 war die 16. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die zwölfte Saison unter dem Namen Hovedserien. Die Spielzeit begann am 26. Juli 1959 und endete mit dem Spiel um Platz drei am 16. Juni 1960.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten in zwei Gruppen mit jeweils acht Teams in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 14 Spiele absolvierte. Die jeweils beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Der Meister wurde in einem Finalspiel zwischen den beiden Gruppensieger ermittelt. Zum ersten Mal qualifizierte sich der Meister aus Norwegen auch für den Europapokal der Landesmeister.

Neu in dieser Saison war, dass auch der dritte Platz durch ein Finalspiel ermittelt wurde. Im Vergleich zur Vorsaison wurden die Gruppen zum Teil neu eingeteilt.

Saison 
Fredrikstad FK wurde zum achten Mal norwegischer Meister. Im Finale wurde Titelverteidiger Lillestrøm SK mit 6:2 bezwungen.

Von den Aufsteigern mussten SK Brage und Start Kristiansand wieder absteigen. SK Rapid Moss und Vålerengens IF konnten sich in der Hovedserien halten.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

|}
Fredrikstad FK damit Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1960/61.

Spiel um Platz 3 

|}

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
Statistiken 1959/60

Fußballsaison 1959/60
Eliteserien-Saison (Fußball)